Kanold ist der Name von
 Kanold GmbH, deutscher Bonbonhersteller

Kanold ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Joachim Kanold (1914–2012), deutscher Mathematiker und Hochschullehrer
 Herbert Kanold (1939–2011), Künstlername Georg Cadora, deutscher Maler, Zeichner, Collagist und Grafiker
 Irmgard Kanold (1915–1976), deutsche Bildhauerin
 Johann Kanold (1679–1729), deutscher Mediziner
 Paul Kanold (1874–1946), deutscher Architekt und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Kanoldt